La temporada 1981-82 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la 24ª edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, organizada por la FIBA. La final se jugó en Colonia.

El Daugava Riga ganó su 18ª, y última, Copa de Europa. En la final derrotó al Minyor Pernik.

Resultados

1ª Fase previa
 (63-62, 81-64) Pagnossin Treviso 144-126 Picadero Barcelona
 (75-48, 88-44) Union Bundesländer 163-92 Teknik Üniversitesi
 (84-49, 108-26) Universitatea Cluj 192-75 Sporting Atenas
 (59-50, 70-52) Southgate BC 129-102 CIF Lisboa
 (91-73, 102-52) Sempo Lahti 193-125 Hoybraten BK
 (92-44, 83-53) Agon Düsseldorf 175-97 Esperants Wasserbillig

2ª Fase previa
 (79-58, 90-74) Minyor Pernik 169-132 BBC Koksijde 
 (71-74, 76-45) Pagnossin Treviso 147-119 Southgate BC
 El Budapest SE se clasificó por incomparecencia del Sporting Heliópolis
 (96-63, 102-77) Sparta Praga 198-140 Sempo Lahti
 (88-58, 88-80) Agon Düsseldorf 176-138 Elitzur Tel Aviv

Cuartos de final

Grupo A
 Minyor 76-68 60-79 Pagnossin // Estrella Roja 91-88 82-71 Universitatea
 Minyor 88-90 66-41 Universitatea // Pagnossin 75-76 93-65 Estrella Roja
 Minyor 76-70 73-59 Estrella Roja // Pagnossin 94-76 58-66 Universitatea
 (4 - 0 - 2 --- 439-407) 1. Minyor Pernik 
 (3 - 0 - 3 --- 467-419) 2. Pagnossin Treviso
 (3 - 0 - 3 --- 443-476) 3. Estrella Roja de Belgrado
 (2 - 0 - 4 --- 432-479) 4. Universitatea Cluj

Grupo B
 Daugava 78-57 87-57 Agon // Budapest 85-78 79-75 Sparta
 Daugava 81-50 64-53 Budapest // Sparta 85-85 90-72 Agon
 Daugava 81-59 80-71 Sparta // Budapest 78-64 81-68 Agon 
 (6 - 0 - 0 --- 471-347) 1. Daugava Riga
 (4 - 0 - 2 --- 426-430) 2. Budapest SE
 (1 - 1 - 4 --- 458-482) 3. Sparta Praga
 (0 - 1 - 5 --- 403-499) 4. Agon Düsseldorf

Semifinales
 (79-58, 75-62) Daugava Riga 154-120 Pagnossin Treviso 
 (58-70, 74-61) Minyor Pernik 132-131 Budapest SE

Final
 Daugava Riga 78-56 Minyor Pernik

Clasificación
 01.  Daugava Riga

 02.  Minyor Pernik

 03.  Budapest SE
 04.  Pagnossin Treviso

 05.  Estrella Roja de Belgrado
 06.  Universitatea Cluj
 07.  Sparta Praga
 08.  Agon Düsseldorf

 09.  Southgate BC
 10.  BBC Koksijde
 11.  Elitzur Tel Aviv
 12.  Sempo Lahti

 13.  Picadero Barcelona
 14.  CIF Lisboa
 15.  Hoybraten BK
 16.  Teknik Üniversitesi
 17.  Esperants Wasserbillig
 18.  Sporting Atenas

Referencias

Baloncesto en 1981
Baloncesto en 1982
Euroliga Femenina